Сен-Зашари (топоним):

 Сен-Зашари — муниципалитет в Канаде, Квебек.
 Сен-Зашари — коммуна во Франции, департамент Вар.